Jentjärn (Jenstjärn) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jenstjärnet, sjö i Eda kommun,  (5,35 ha)
Jenstjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (8,11 ha)
Jenstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun i Hälsingland, 
Jentjärnen, sjö i Bjurholms kommun, 
Jentjärnarna (Vännäs socken, Västerbotten, 708593-168585), sjö i Vännäs kommun, 
Jentjärnarna (Vännäs socken, Västerbotten, 708604-168546), sjö i Vännäs kommun, 
Jenstjärnen, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (19,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn